Poczet triumfatorek wielkoszlemowego turnieju tenisowego Roland Garros w grze pojedynczej.

Pierwszy turniej singla pań rozegrano w 1897 roku, czyli 6 lat później niż u mężczyzn.

Do 1924 roku w Tenisowych Mistrzostwach Francji mogły brać udział tylko te zawodniczki, które reprezentowały Francję lub należały do jednego z francuskich klubów tenisowych. Od 1925 roku we French Open mogły startować reprezentantki innych państw.

Mecze finałowe (1897–2022)

Najwięcej zdobytych tytułów

Klasyfikacja tenisistek 

Ogółem: 23 tenisistki z 11 państw z więcej niż jednym zwycięstwem.

Klasyfikacja państw 

 do reprezentantek Serbii zostały wliczone reprezentantki ówczesnej Jugosławii urodzone na terytorium Serbii
 do reprezentantek Słowenii zostały wliczone reprezentantki ówczesnej Jugosławii urodzone na terytorium Słowenii
 do reprezentantek Czech zostały wliczone reprezentantki ówczesnej Czechosłowacji urodzone na terytorium Czechy

Najwięcej tytułów z rzędu 

Ogółem: 8 zawodniczek z 5 państw z przynajmniej 3 tytułami w kolejnych latach.

Przypisy 

French Open
French Open